Malcolm Page peut désigner :
 Malcolm Page (né en 1947), footballeur international gallois ;
 Malcolm Page (né en 1972), skipper australien.